Гран-при Сан Марино — этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

Несмотря на название, гонки проходят на территории Италии, на близлежащих трассах. Первая гонка состоялась в 1981 году на автодроме Дино Феррари, Имола. На следующий год гран-при прошёл на трассе Муджелло, Тоскана. В 1985—1987 и с 2007 года этап проходит на автодроме Мизано, Римини, Эмилия-Романья.

Победители Мото Гран-при Сан Марино

См. также 

 Гран-при Сан-Марино

Сан Марино
Мотоспорт в Сан-Марино